Sihem est un prénom féminin d’origine arabe,  (Sihām) en arabe. 

 Personnes partageant le même prénom

Sihem Amer-Yahia (1972-), informaticienne algérienne ;
Sihem Ayadi, journaliste et femme politique tunisienne ; 
Sihem Badi (1967-), femme politique tunisienne ;
Sihem Bensedrine (1950-), journaliste tunisienne et défenseuse des droits de l’homme ;
Sihem Boughdiri (1965-), haut fonctionnaire et femme politique tunisienne ;
 Sihem Habchi (1975-), militante féministe française ;
Sihem Msadek, actrice tunisienne ;
 Sihem Souid (1981-), écrivaine et lobbyiste française ;
 Siham Boukhami (1992-), footballeuse internationale marocaine.

Voir aussi 

 Siham

Prénom féminin